Fjälsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fjälsjön, Östergötland, sjö i Norrköpings kommun,  (29,2 ha)
Fjälsjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (65,3 ha)

Se även
Fjällsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn